Романушко:
 Романушко, Александр Фёдорович (1894—1955) — протоиерей Русской православной церкви, партизан Великой Отечественной войны.
 Романушко, Мария Сергеевна (род. 1950, Днепропетровск) — поэт, прозаик.